Dies ist eine Liste mit Animationsfilmen mit einer Laufzeit von mehr als einer Stunde. Die Filme sind nach Jahrzehnten sortiert und wurden in verschiedenen Ländern produziert.

1915–1939 -
1940–1949 -
1950–1959 -
1960–1969 -
1970–1979 -
1980–1989 -
1990–1999 -
2000–2009 -
2010–2019 -
2020–2029 -
Siehe auch

1915–1939

1940–1949

1950–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Siehe auch 
 Animation
 Liste von Animationsserien
 Liste chinesischer Trickfilme
 Liste von Computeranimationsfilmen
 Liste deutscher Animationsfilme
 Liste von Filmen mit Stop-Motion

Animation
Animation